Nishimura Eiichi ist der Name folgender Personen:

* Nishimura Eiichi (Politiker, 1897) (1897–1987), japanischer Politiker
 Nishimura Eiichi (Politiker, 1904) (1904–1971), japanischer Politiker